Freya:
 Freya — научное (латинское) название рода аранеоморфных пауков из семейства пауков-скакунов.
 Freya — научное (латинское) название рода цветковых растений из семейства Астровые (Сложноцветные).